Agathinus oder Agathinos ist der Familienname folgender Personen:

 Agathinus von Bithynien (1. Jahrhundert v. Chr.), Arzt aus Bithynien
 Agathinos aus Sparta (1. Jahrhundert n. Chr.), in Rom tätiger Arzt aus Sparta, Schüler des Athenaios von Attaleia und Begründer einer Eklektiker-Schule
 Claudius Agathinus (138–192 n. Chr.), griechischer Arzt antoninischer Zeit